Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2016 rozegrane zostały między 19 a 27 marca 2016 w kanadyjskim Swift Current w prowincji Saskatchewan.

Tytułów mistrzowskich drugi rok broniły Szwajcarki, rok wcześniej złote medale obroniła drużyna Aliny Pätz. W tej edycji zawodów reprezentację tego kraju stanowi drużyna dowodzona przez Binię Feltscher, która triumfowała w MŚ 2014 i wygrała krajowe rozgrywki ekstraligi.



Kwalifikacje 
 Gospodarz
 
 Jeden zespół ze strefy Ameryki
 
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2015
 
 
 Osiem zespołów z Mistrzostw Europy 2015
 
 
 
 
 
 
 
  (zwycięzca challenge'u)

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 marca 2016; 14:00

Sesja 2. 
19 marca 2016; 19:00

Sesja 3. 
20 marca 2016; 9:00

Sesja 4. 
20 marca 2016; 14:00

Sesja 5. 
20 marca 2016; 19:00

Sesja 6. 
21 marca 2016; 9:00

Sesja 7. 
21 marca 2016; 14:00

Sesja 8. 
21 marca 2016; 19:00

Sesja 9. 
22 marca 2016; 9:00

Sesja 10. 
22 marca 2016; 14:00

Sesja 11. 
22 marca 2016; 19:00

Sesja 12. 
23 marca 2016; 9:00

Sesja 13. 
23 marca 2016; 14:00

Sesja 14. 
23 marca 2016; 19:00

Sesja 15. 
24 marca 2016; 9:00

Sesja 16. 
24 marca 2016; 15:30

Sesja 17. 
24 marca 2016; 19:00

Play-off

1-2 
26 marca 2016; 9:00

3-4 
25 marca 2016; 19:00

Półfinał 
26 marca 2016; 17:00

Mały finał 
27 marca 2016; 9:00

Finał 
27 marca 2016; 15:00

Klasyfikacja końcowa

Trenerzy

Zobacz też 
 Sezon 2015/2016 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2016

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

2016
2016 w curlingu
2016 w Kanadzie
Curling w Kanadzie
Sport w Saskatchewan